Баба Бехбуд (; 1897, Шуша, Шушинский уезд, Елизаветопольская губерния, Российская империя — 10 июля 1970, Стамбул, Турция) — офицер армии Азербайджанской Демократической Республики, полковник Вооружённых сил Турции, участник Войны за независимость Турции, член азербайджанской эмиграции.

Биография 
Баба Бехбуд родился в 1897 году в Шуше. Своё имя он берёт от предка — Бехбудали-бека Сарыджалы Джаваншира, брата Панах-Али хана, основателя Карабахского ханства и командующего войсками ханства, происходит из знаменитого рода Бехбудовых. Его отцом был Мустафа-бек Бехбудов, который являлся одним из уважаемых личностей Карабаха, а мать — Мина ханым. У него была также сестра близнец — Афяр и старшая сестра Агджа. Служил в пехотных войсках Азербайджанской Демократической Республики. После оккупации Азербайджана вынужден был вместе с остальными солдатами отправиться в Иран, а оттуда эмигрировал в Турцию.

В Турции Баба Бехбуд участвует в Войне за независимость. За свои подвиги Мустафа Кемаль Ататюрк вручил ему орден «Независимость». В 1925-1927 годах участвовал в подавлении различных религиозных и этнических восстаний. В 1933 году Баба Бехбуд был удостоен звания капитана, в 1940 году майора, в 1944 году полковника-лейтенанта, а в 1948 году звания полковника и начал начал командовать кавалерийским полком в Анкаре. В 1955 году подал в отставку из-за старости. В эмиграции он занимал место у Мамед Эмин Расулзаде и участвовал с ним на собраниях. Баба Бехбуд скончался 10 июля 1970 года в Стамбуле и был похоронен на кладбище Ферикёй.

См. также 
 Беркоз, Мехмет Нури
 Шакаров, Юнис

Примечания 

Участники войны за независимость Турции
Иммигрировавшие в Турцию из Азербайджана